En Pologne, Jesiona peut désigner :

 Jesiona, village de la voïvodie de Lubusz,
 Jesiona, village de la voïvodie de Grande-Pologne.